Лос Виљареал има више значења:

 Лос Виљареал (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Виљареал (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Виљареал (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Виљареал, Серитос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Виљареал (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику